Shigeta Akira est un personnage du manga Ippo.

Rencontre 
Shigeta Akira apparaît après qu'Ippo soit revenu de la pension de Nekota Ginpachi pour l'entraînement, Shigeta est alors classé quatrième des poids plumes et compte défier le champion du Japon, le tigre de Naniwa:Sendo Takeshi (qu'Ippo a déjà vaincu une fois), il veut donc un sparring contre Ippo, celui-ci est à son pic de fatigue mais accepte.

Matchs 
Pendant le sparring, Ippo se fait malmener par Shigeta qui lance des jabs du droit... ce qui fait qu'Ippo remarque tout de suite que son adversaire est....un Southpaw(gaucher), c'est la première fois qu'Ippo en affronte un et à la fin du sparring, Ippo est épuisé et Shigeta mécontent car Ippo n'est pas au meilleur de sa forme, cependant il compte bien l'affronter dans ses meilleures conditions : Shigeta se voit déjà champion du Japon. Le match arrive et, dans le hall, les spectateurs médusés voit Sendo se faire humilier par Shigeta. L'entraineur Kamogawa trouve rapidement le piège de Shigeta : Shigeta est en fait un droitier reconverti en gaucher, il a donc pu créer un style « Unorthodoxe » (repris ensuite par Take Keichi) offensif très puissant, ses jabs ayant la puissance de directs, Shigeta parvient même a contrer l'arme fatale de Sendo : le Smash!!Sendo finit par être Down et Shigeta se moque de lui : "c'est tout ce dont tu es capable ?", ce qui met Sendo hors de lui et il décide de montrer son dernier atout : la puissance de la partie inférieure de son corps – ses jambes ! Sendo parvient a reprendre l'avantage avec sa vitesse et met Shigeta Down, celui-ci se relève et Sendo prépare un Smash, mais Shigeta a une technique qui va lui permettre de lui renvoyer la puissance de son Smash : un Cross Counter (contre croisé) du droit ! mais Sendo esquive de justesse et frappe Shigeta avec un Smash, celui-ci s'écroule, mais Sendo l'empêche de tomber en continuant à le frapper, Kamogawa remarque que Sendo cherche en réalité à tuer Shigeta.

L'arbitre arrête Sendo et Shigeta s'effondre, le match est fini. Sendo s'accroupit devant Shigeta et dit : « Voilà ce dont je suis capable. »

On apprend ensuite qu'à cause d'un traumatisme, Shigeta ne remontera plus sur le ring.

Technique 
Cross Counter : utilisé par Miyata, Shigeta, Takamura, Sawamura, cette technique consiste à esquiver un coup de l'adversaire, puis à envoyer ensuite son bras par-dessus le bras de son adversaire (formant ainsi une croix) et à le frapper, l'élan pris l'adversaire pour envoyer son coup augmentant les dégâts.

Notes et références 

 Épisode 01 à 76 Hajime No Ippo

Boxeur de fiction
Personnage de Ippo